Мешочники — люди, занимавшиеся скупкой, перевозкой вручную и продажей каких-нибудь товаров. Название происходит от мешков, в которых они перевозили товар.

С мая 1917 года в результате введения Временным правительством хлебной монополии на железных дорогах появились мешочники, из-за которых порой не могли отправить поезда, так как люди размещались, в том числе, на крышах вагонов, тормозных площадках и сцепных устройствах. С мая по октябрь 1917 года мешочники перевезли 3,5 млн пудов хлеба. Для пресечения этого явления создавались военные заградительные отряды.

Мешочникам приходилось объединяться в группы, поскольку так было легче взять штурмом вагон и, погрузив свои мешки, запереть двери. В отдельных случаях коллективы мешочников нанимали охранников. Некоторые отряды охраны представляли серьёзную вооруженную силу, использовали для защиты даже пулемёты.

В середине февраля 1918 года советская власть объявила борьбу с мешочниками, которые преследовались как «спекулянты». Были созданы специальные подвижные отряды, которые конфисковывали перевозимое продовольствие, если оно превышало установленные нормы. На мешочников устраивались облавы, применялись жесткие санкции. В случае сопротивления они подлежали аресту и суду, при вооруженном сопротивлении — расстрелу на месте.

После разрушительной Гражданской войны, жестокой засухи 1921 года, от которой погибло около 22 % всех посевов, а урожайность составила 43 % от уровня 1913 года, военного коммунизма и действия продразверстки в отдельных районах России наступил голод. В то же время в других районах сохранялись значительные запасы хлеба. Многие люди пытались прокормиться во время голода путём мелкой торговли. Они садились в поезда, в том числе грузовые, ехали в деревню и покупали у крестьян или выменивали на ценные товары хлеб и другую еду, которую затем либо сами употребляли, либо продавали в городе на толкучках и чёрных рынках.

В 1921 году было установлено, что:

Лица, едущие на паровозах и тормозных площадках, подлежат немедленному аресту и отправлению в местные Чрезвычайные комиссии на предмет дальнейшего направления их в концентрационный лагерь, сроком до 5 лет.

Мешочничество показано в фильме «Коммунист».

Похожая ситуация возникла в Германии, Австро-Венгрии, Чехословакии и других европейских государствах после окончания Первой мировой войны. Мешочничество описано в романе Ремарка «Возвращение».

Мешочники вновь появились в СССР во время Великой отечественной войны. 25 сентября 1942 года ГКО СССР утвердил постановление «О борьбе с мешочничеством». Из работников железнодорожной и водной милиции с привлечением партийного и комсомольского актива создавались оперативные группы, которые занимались проверкой пассажиров в пассажирских поездах. С июля 1942 года по июль 1943 года на железнодорожном и водном транспорте было задержано около 1 млн мешочников, изъято 4080 тонн продуктов, было выявлено 5000 спекулянтов.

См. также 
 Челноки
 Спекуляция

Примечания

Литература 
  (в пер.)
  (в пер.)

Торговля в России
Голод в России (1921—1922)
Гражданская война в России
Советизмы
Теневая экономика в СССР